Із восьми чільних тенісисток світу шість відмовилися від участі в турнірі.. Серед них і минулорічна чемпіонка  канадійка Б'янка Андреєску. 

У разі виграшу турніру Серена Вільямс могла зрівнятися з Маргарет Корт за кількістю одиночних титулів Великого шолома. Крім того могла  встановити рекорд відкритої ери за кількістю перемог на чемпіонаті США. Утім Вільямс поступилася у півфіналі Вікторії Азаренко.

Виграла турнір представниця Японії Наомі Осака, здолавши в фіналі Вікторію Азаренко. Для неї це друге чемпіонство США і третій титул Великого шолома.

Успіхи та невдачі українок 
До основної сітки потрапили шість представниць України: Даяна Ястремська, Катерина Козлова, Катаріна Завацька,  Катерина Бондаренко, Марта Костюк та Ангеліна Калініна. Представниця України з найвищим рейтингом, Еліна Світоліна, відмовилася від участі в турнірі.

У першому колі Калініна поступилася  чешці Кароліні Плішковій, Костюк перемогла росіянку Дарію Касаткіну, Ястремська виграла в австралійки Астри Шарми, Бондаренко перемогла американку Еллі Кійк, Козлова виграла у  Вітні Осігвей зі США, Завацька програла представниці Казахстану  Олені Рибакіній.

У другому колі Бондаренко поступилася хорватці Петрі Мартич, Козлова програла чешці Петрі Квітовій, Костюк перемогла Анастасію Севастову з Латвії, а Ястремська поступилася американці  Медісон Бренгл.

У третьому колі Костюк зазнала поразки від японки Наомі Осаки.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат США з тенісу 2020
Тур WTA 2020
2020 у тенісі